Pierre Regalado (Valladolid, 1390 - La Aguilera, ), est un saint franciscain espagnol, patron de la ville de Valladolid et de son diocèse depuis 1746.  Les catholiques le fêtent le 30 mars.

Biographie    
Fils de Pedro Regalado et María de la Costanilla, deux conversos (juifs convertis au catholicisme), Pedro est né à Valladolid, rue de la Platería. Il entre au couvent de San Francisco en 1403, situé tout proche de sa maison natale.

À quinze ans seulement, il accompagne déjà dans ses voyages le frère Pedro de Villacreces, un franciscain fervent qui, en plus de fonder le monastère de La Salceda à Tendilla, imposa une stricte observance de la règle de Saint François, fondant le groupe de Villacreces.

À La Aguilera, Pierre Regalado remplit les tâches les plus diverses, en mettant l'accent sur le soin des pauvres. Il est ordonné prêtre à vingt-deux ans et, à vingt-cinq ans, il accompagne à nouveau Fray Pedro de Villacreces, cette fois à El Abrojo (Laguna de Duero, dans la province de Valladolid) pour fonder un autre couvent, où, en raison de sa réputation de saint, il sera fréquemment consulté par les membres de la noblesse.

Sa renommée en tant que saint grandit rapidement, et des épisodes de bilocation lui sont attribués. Même après sa mort, elle se répand parmi le peuple et les classes puissantes : la reine Isabelle la Catholique visite sa tombe dans le sanctuaire de La Aguilera.

De son vivant et par la suite, de nombreux miracles lui sont attribués, il est canonisé en 1746 par Benoît XIV.

Monuments et images 
À Valladolid, dont il est le saint patron, une statue a été érigée le  (jour de la translation de son corps) sur la Plaza del Salvador, devant l'église du même nom, où il a été baptisé. Il s'agit d'une œuvre en bronze du sculpteur Miguel García Delgado.

Galerie

Notes et références

Traduction

Voir aussi

Bibliographie  
 José Infantes: Historia de la vida, virtudes y milagros del glorioso San Pedro Regalado..., Valladolid, 1854.

Articles connexes 
 Biographie de saint Pierre Regalado  
  Vie de saint Pierre Regalado, article de Marcelo González

Liens externes

Prêtre catholique espagnol
Saint franciscain
Saint canonisé par Benoît XIV
Naissance en 1390
Décès en 1456